Kampong Cham (Khmer: Kâmpóng Cham ; IPA: []) ist eine Provinz im Osten Kambodschas. Die Einwohnerzahl beträgt 899.791 (Stand: Zensus 2019). Die Provinzhauptstadt heißt ebenfalls Kampong Cham.

Die Provinz ist in die folgenden zehn Bezirke unterteilt:

Siehe auch 
 Champa
 Cham (Volk)

Weblinks 

 Einwohnerzahlen-Statistik für 2017 auf citipopulation.de

Einzelnachweise 

Provinz in Kambodscha